Серге́й Миха́йлович Нау́мов:
 Наумов, Сергей Михайлович (род. 1957) — советский хоккеист с мячом.
 Наумов, Сергей Михайлович (род. 1962) — советский и российский ватерполист.